Oramas ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Oramas (* 1959), spanische Politikerin
 Domingo Rodríguez Oramas (* 1964), spanischer Musiker
 Faustino Oramas (1911–2007), kubanischer Musiker
 Juan Oramas (* 1990), mexikanischer Baseballspieler
 Robert Oramas (* 1984), venezolanischer Volleyballspieler